Колонија Сан Матео има више значења:

 Колонија Сан Матео (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Матео, Ехидо де Тепостепек (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Матео (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику